El Americas Rugby League Championship 2020 iba a ser la quinta edición del principal torneo de rugby league de América.

Se iba a disputar en la ciudad de Kingston, Jamaica.

En julio de 2020 el campeonato fue pospuesto debido a la Pandemia de COVID-19, esperándose que se pueda disputar si las condiciones lo permiten en mayo de 2021.

Finalmente el torneo fue cancelado en mayo de 2021.

Equipos participantes 

  Canadá
  Chile
  Estados Unidos
  Jamaica

Resultados

Semifinales

Tercer Puesto

Primer Puesto

Véase también 

 Americas Rugby League Championship

Referencias 

Rugby league en América
Deporte en Jamaica
Deporte en Kingston (Jamaica)
Competiciones deportivas canceladas por la pandemia de COVID-19
Rugby en 2020